Ханс Подлипник Кастильо (, ; род. 9 января 1988 года в Сантьяго, Чили) — чилийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Ханса — Йохан был футбольным вратарем; мать — Мария Кристина; у Ханса есть брат Себастьян и сестра Соледад.

Начал играть в теннис в возрасте 6 лет. Любимая поверхность — грунт, любимые турниры — Уимблдон и Умаг и Кубок Дэвиса. Кумирами в мире тенниса в детстве были Марсело Риос, Пит Сампрас и Роджер Федерер.

Владеет иcпанским, английским, итальянским и немецким языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (36)

Победы (23)

Поражения (13)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (72)

Победы (49)

Поражения (23)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Чили
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года